dama pik – karta do gry
 Dama Pik – program telewizyjny
 Dama Pik – polski magnetofon szpulowy